Andréas Konstantínou (1980-), footballeur chypriote ;
 Athanásios Konstantínou (1959-), homme politique grec ;
 Michális Konstantínou (1978-), footballeur chypriote ;
 Vasílios Konstantínou (1992-), athlète chypriote ;
 Vasílis Konstantínou (1947-), footballeur grec. 

Patronyme grec